Skowronki ist ein polnischer Ortsname:
 Skowronki (Belsk Duży), Ort im Powiat Grójecki, Woiwodschaft Masowien
 Skowronki (Gostyń), Ort im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen
 Skowronki (Lądek-Zdroj), Ort im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Lerchenfeld, Kreis Habelschwerdt, Schlesien
 Skowronki (Mszana Dolna), Ort im Powiat Limanowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Skowronki (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Birkenort, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Skowronki, Ort im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Vogelsang, Kreis Danziger Niederung/Danzig; siehe Gmina Sztutowo

Siehe auch: Skowronski